«Here and Now» — сьомий студійний альбом канадського гурту «Nickelback». Випущений 21 листопада 2011 року.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту  

Альбоми Nickelback
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records
Альбоми альтернативного року